Wings of Youth – film del 1925 diretto da Emmett J. Flynn
 Wings of Youth – film del 1940 diretto da Raymond Spottiswoode